Алтын — историко-архитектурный комплекс XIX—XX вв. Расположен в 4 км к северо-востоку от села Ортакшыл Махамбетского района Атырауской области. Исследован в 1988—1989 годах экспедицией института «Казреставрация» (руководители А.У. Итенов, Н.Д. Колбаева), в 1990 году ой этнографической экспедицией АН Казахстана. В комплекс входят более 200 строений. Здесь похоронен известный общественный деятель Айтуар би. Сохранились четырехугольные ограждения и каменные насыпи, получившие название «Торткулак» («4 уха»). 4 кумбеза из сырцового кирпича, построенные по образцу «уйтамов». Входная часть портальная, находится на южной стороне. В западной части Алтына находятся кулпытасы. Высота некоторых достигает 3 м. Особо выделяются кулпытасы «када тас» с эпитафиями.

Литература 
 

Архитектура Казахстана
Мавзолеи Казахстана